Авуц Тар (, также известный как монастырь Всеспасителя , церковь Арунец , церковь Дарунец , Красный монастырь , а также  и ) — армянский монастырский комплекс, основанный в XI веке и принявший свой окончательный вид в XIII веке. Расположен в котайкском районе Армении восточнее села Гарни на левом берегу реки Азат.

История 
Согласно приданию, монастырь Авуц Тар был основан Сааком Партевом и Месропом Маштоцом в V веке. А в X веке был перестроен и получил новую жизнь.

В XIII—XV веках монастырь был известным центром создания рукописей, и многие созданные здесь рукописи дошли до наших дней. Здесь было написано одно из старейших целостных Евангелий на армянском языке — «Евангелие Вехамор», которое, предположительно, было написана в VII веке. В данный момент, Евангелие хранится в Институте древних рукописей Матенадаран.

В этом монастыре, упоминающийся с раннего средневековья, Григорий Магистрос построил церковь Св. Аменапркич. В XVIII веке монастырь реставрировал католикос Аствацатур.

Авуц Тар был одним из религиозных и культурных центров средневековой Армении. Монастырь сильно пострадал из-за землетрясения в 1679 году и был окончательно разрушен в 1840 году.

Устройство комплекса 
Комплекс состоит из двух часовен, церкви Святого Карапета, церкви Сурб Ацвацацин, Свято-Воскресенской церкви с колокольней и кладбищем.

Основные постройки с трех сторон окружены внушительной стеной.

В окрестностях были также земли, сады и маленькие деревни, принадлежавшие монастырю.

Фотогалерея

Примечания

Литература 

 
 

Культовые сооружения по алфавиту
Монастыри по алфавиту
Армянские монастыри
Армянские храмы XI века